Хелен Мелес — акторка та співачка з Еритреї.

Вибіркова фільмографія 
 Fikrin Kunatn (1997)
 Debdabieu (1999)
 Mesilka'we (2000)
 Rahel (2002)
 Manta Fikri (2004)
 Tuwyo Netsela (2006)
 Menyu Tehatati (2007)

Дискографія 
 1997 : Kuhulay Segen
 1998 : Ti Gezana
 2000 : Remix Of Kuhulay Segen
 2003 : Res'ani
 2006 : Halewat

Примітки 

Еритрейські акторки